Contraluz es un grupo Argentino de rock progresivo, formado en 1969 en Martínez, Gran Buenos Aires.

Primera época (1969-1974) 
Originalmente el embrión de Contraluz contaba con Carlos Barrio (guitarras), Néstor "Punsi" Barrio (batería), y Freddy Prochnik (bajo), hacían Música beat y Pop rock en inglés, bajo el nombre de Lemon, al que luego cambiaron por Celofán, para finalmente decidirse por Contraluz, al incorporar a un cuarto miembro: Alejandro Barzi en flauta y voz. Su discografía -extremadamente exigua-, arranca con un LP editado por EMI en 1973, Americanos: para este álbum la banda ya contaba con otro miembro agregado: Álvaro Cañada en voz, mientras que Alejandro Barzi se centraría en los instrumentos de viento, y los teclados.
Tras la edición del disco Alejandro Barzi deja el grupo y se establece en la localidad de El Bolsón, en la Patagonia. Se incorporan Jorge Guarnieri en guitarra y voz y Gustavo Dinerstein en flauta traversa y saxo, el recital de presentación se lleva a cabo en el "Cine Teatro Libertador" en la calle Corrientes, en Buenos Aires, con gran éxito de público y crítica. Hacia fines del mismo año, EMI edita un simple con dos temas del álbum: "Indios sin prisión" en la cara A y "La sarna del viento" en la cara B, convirtiéndose en un éxito de ventas.
La discográfica EMI renueva el contrato con la banda, y en enero de 1974 se inicia la grabación del segundo álbum del grupo. De la música registrada, Harvest (subsidiaria de EMI) edita un simple con los temas: "Que tu voz se escuche" y "Un dia solo".
Sin embargo, el COMFER recomienda no difundir la obra, y el disco es retirado de la venta a los pocos días de su aparición. 
El resto del material grabado nunca fue concluido por el grupo, y quedó olvidado en los archivos. La prohibición del simple y la incorporación de Néstor Barrio al servicio militar, precipitan la disolución de Contraluz, aunquMI renueva el contrato con la banda, y en enero de 1974 se inicia la grabación del segundo álbum del grupo. De la música registrada, Harvest (subsidiaria de EMI) edita un simple con los temas: "Que tu voz se escuche" y "Un día soloe realizó algunas actuaciones más, para cumplir coOriginalmente el embrión de Contraluz contaba con Carlos Barrio (guitarras), Néstor "Punsi" Barrio (batería), y Freddy Prochnik (bajo), hacían Música beat y Pop rock en inglés, bajo el nombre de Lemon, al que luego cambiaron por Celofán, para finalmente decidirse por Contraluz, al incorporar a un cuarto miembro: Alejandro Barzi en flauta y voz.
Su discografía -extremadamente exigua-, arranca con un LP editado por EMI en 1973, Americanos: para este álbum la banda ya contaba con otro miembro agregado: Álvaro Cañada en voz, mientras que Alejandro Barzi se centraría en los instrumentos de viento, y los teclados.

Tras la edición del disco Alejandro Barzi deja el grupo y se establece en la localidad de El Bolsón, en la Patagonia. Se incorporan Jorge Guarnieri en guitarra y voz y Gustavo Dinerstein en flauta traversa y saxo, el recital de presentación se lleva a cabo en el "Cine Teatro Libertador" en la calle Corrientes, en Buenos Aires, con gran éxito de público y crítica.
Hacia fines del mismo año, EMI edita un simple con dos temas del álbum: "Indios sin prisión" en la cara A y "La sarna del viento" en la cara B, convirtiéndose en un éxito de ventas.

La discográficampromisos anteriores, la banda dejó de tocar hacia fines de 1974.

Su sonido se caracterizaba por fusionar el prog de guitarras pesadas mezclado con cadencias de corte folk, similar a Jethro Tull (tanto es así que solían tocar "Bourrée", compuesto por Johann Sebastian Bach, pero reversionado por este grupo inglés). 
Para rematar esta receta sonora, incorporaban ciertos aires de folklore latinoamericano a su música, al mejor estilo Arco Iris.

Segunda época (2000-actualidad) 
Después de 27 años de silencio, el guitarrista Carlos Barrio convoca a sus viejos compañeros de banda, Freddy Prochnik y su hermano Néstor Barrio para volver a tocar. El proyecto se concreta con la incorporación de Jaime Fernández Madero en teclados y voz.
Después de dos años de ensayos, experimentando con nuevas composiciones, el grupo vuelve a grabar y edita un CD en forma independiente, denominado El Pasaje. La obra conserva algunas de las características del estilo del Contraluz de los 70, e incorpora aspectos del rock sinfónico, con complejos arreglos, destacándose dos temas de larga duración: "El Pasaje" y "Exilio en el espacio". 

La reaparición de la banda genera una corriente de adhesión y entusiasmo en Argentina, entre los fanáticos y amantes del rock a nivel nacional. Muchos de ellos, agrupados en grupos de Internet, especialmente La Rebelista y el sitio Rebelde, le brindan al grupo un apoyo de enorme valor emotivo. El nuevo disco fue bien recibido por la crítica especializada y comenzó a difundirse en el exterior del país .
En esta nueva etapa, el conjunto realiza varios recitales y presentaciones, destacándose la actuación como grupo soporte de Steve Hackett , exguitarrista de Genesis, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, en julio de 2001.
En diciembre de 2002, Contraluz comienza a grabar un nuevo trabajo discográfico que, luego de una larga elaboración en los estudios, se edita en septiembre de 2003. El CD denominado Ramos Generales se caracteriza por una propuesta amplia y diversa, incorporando una interesante variedad de climas e instrumentos.
Finalmente en el año 2011 es editado el cuarto álbum de la banda, titulado Novus orbis.

Discografía 
Álbum
Americanos (1973)
El pasaje (2000)
Ramos generales (2003)
 Novus orbis (2011)

Referencias 
https://web.archive.org/web/20130609200611/http://www.contraluzrock.com.ar/p/historia.html
http://www.rock.com.ar/bios/0/325.shtml
http://www.sinfomusic.net/portal/index.php?option=com_k2&view=item&id=857:contraluz-novus-orbis-2011&Itemid=55
 http://berissoblues.blogspot.com.ar/2009/05/contraluz.html 

Grupos_de_rock_progresivo_de_Argentina
Grupos de rock de Argentina